Джейсон Ричард де Вос (; ) — канадский футболист, игравший на позиции защитника. Тренер в сборной Канады.

Клубная карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в 1990 году 15-летним старшеклассником в клубе «Лондон Лазерс». Когда клуб распался, он присоединился к «Китченер Кикерс». Когда и этот клуб также распался, он вернулся в воссозданный «Лазерс» в 1992 году.

Следующие пять сезонов де Вос провёл в «Монреаль Импакт». С 1996 по 1998 год — в английском клубе третьего дивизиона «Дарлингтон». В октябре 1998 перешёл в «Данди Юнайтед» из шотландской Премьер-лиги за 400 000 фунтов стерлингов. Три сезона он провёл за «мандаринов», занимая должность капитана в 2000—2001 годах. В 2001 году он был подписан «Уиганом Атлетик» из тогдашнего английского Второго дивизиона за 500 000 фунтов стерлингов. Де Вос выступил капитаном команды, которая перешла в Первый дивизион в сезоне 2002/03, и была названа в том сезоне Командой года второго дивизиона PFA.. После травмы в сезоне 2003/04 де Вос присоединился к «Ипсвич Таун». В «Ипсвиче» он занимал постоянное место в центре обороны, часто играя с многочисленными травмами и возглавляя команду в отсутствие Джима Мэгилтона. В июне 2006 года Мэгилтон был назначен менеджером «трактористов» и сделал де Воса новым капитаном. Он ушёл из клуба и завершил карьеру в 2008 году.

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Канады состоялся 19 августа 1997 года в товарищеском матче против Ирана. Был в составах сборной на двух Золотых кубках КОНКАКАФ (2000 и 2002) и на двух Кубках конфедераций (2001 и 2003). Всего за «красных» де Вос сыграл 49 матчей и забил 4 гола.

Голы за сборную

После карьеры 
Комментировал футбол на летних Олимпийских играх 2008 для CBC Sports и матчи чемпионата мира 2010 для CBC Television.

Осенью 2010 года принял должность технического директора в футбольном клубе «Оквилл». 4 мая ушёл с должности после того, как занял штатную должность в TSN в качестве диктора.

С апреля 2013 года является членом Канадского зала футбольной славы.

В январе 2015 года де Вос подтвердил, что начнёт работу над своей лицензией UEFA Pro.

30 августа 2016 года он был назначен директором по развитию Канадской футбольной ассоциации.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Второго дивизиона: 2002/03

Международные 
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль
 
 Профиль на сайте Sporting-Heroes.net
 Профиль на сайте CanadaSoccer.com
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Монреаль Импакт» (1992—2011)
Игроки ФК «Дарлингтон»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»